Ларссон, Юхан:
 Ларссон, Юхан (род. 1990) — шведский футболист, защитник.
 Ларссон, Юхан (род. 1992) — шведский хоккеист, нападающий.